Richard Wilson může být:

 Richard Wilson (malíř) (1714–1782) – velšský malíř
 Richard Wilson (spisovatel) (1920–1987) – americký spisovatel
 Richard Wilson (herec) (* 1936) – skotský herec
 Richard Wilson (sochař) (* 1953) – anglický sochař
 Richard Wilson (fotbalista) (* 1956) – novozélandský fotbalista

Externí odkazy